Pidhirne (ukr. Підгірне, do 1966 ukr. Жеребки, pol. Żerebki) – wieś na Ukrainie w rejonie starokonstantynowskim obwodu chmielnickiego.

Bibliografia
  ob. Skoworodky
 

Wsie w obwodzie chmielnickim
Rejon starokonstantynowski